Deelstaten van Duitsland
 Deelstaten van Oostenrijk